Vågen steht für:
 Vågen (Bergen), Bucht und Stadtteil in der norwegischen Stadt Bergen
 Vågen (Egersund), Bucht im norwegischen Egersund
 Vågen (Kristiansund), Bucht im norwegischen Kristiansund
 Vågen (Sandnes), Bucht im norwegischen Sandnes
 Vågen (Stavanger), Hafen in der norwegischen Stadt Stavanger

Siehe auch:
 Vagen